Деко (дечко, жаровня) — металевий лист з низькими бортиками, призначений для випікання

Прізвище 
 Деко Олександр Аврамович (1926—2016) — український прозаїк, перекладач, літературознавець, публіцист, журналіст, видавець, громадський діяч.

Див. також 
 Дека (значення)
 Ар Деко — мистецька течія протягом першої половини XX століття